Влади́мир Валенти́нович Вара́нкин (,  — , ) — советский историк, эсперантолог, эсперантский писатель. Член ЦК СЭСР (1921), член Лингвистического комитета Академии эсперанто (1921).

Биография 
Родился 12 ноября 1902 года. Отец его — Валентин Егорович (умер в 1921 году) — до мобилизации в Красную Армию заведовал сберкассой, мать — Нина Алексеевна (умерла в 1953 году) — была библиотекарем. По образованию — историк, специалист по вопросам западноевропейской истории. Был директором Школы иностранных языков (преобразованной затем во 2-й Московский государственный педагогический институт иностранных языков). С 1935 года заведовал также кафедрой всемирной истории в Московском историко-архивном институте.

С 1919 года — эсперантист; принимал активное участие в советском эсперанто-движении. Уже в 1920 году организовал в Нижегородской губернии около 40 эсперанто-ячеек. Когда в июне 1921 г. на 3-м Всероссийском съезде эсперантистов в Петрограде был основан Союз эсперантистов советских стран (переименованный в 1927 году в Союз эсперантистов советских республик), В. В. Варанкин был избран в Центральный комитет Союза и до конца жизни принимал активное участие в работе Союза.

Во второй половине 1930-х гг. над советским эсперанто-движением сгустились тучи; практически весь состав ЦК СЭСР и множество рядовых эсперантистов были репрессированы по надуманному обвинению в «шпионаже». В. В. Варанкин был арестован в ночь с 7 на 8 февраля 1938 года — как «участник антисоветской троцкистской террористической организации и член так называемого „Союзного центра“ этой организации». Далее имя Варанкина встречается в разделе «Московская область. 1-я категория» «Списка лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР» от 29 сентября 1938 года, подготовленного НКВД СССР и завизированного И. В. Сталиным и В. М. Молотовым; этим судьба Варанкина была предрешена, поскольку первая категория означала «высшую меру наказания». 3 октября 1938 г. Военная коллегия приговорила Варанкина к расстрелу, и в тот же день приговор был приведён в исполнение. 11 мая 1957 года Варанкин был реабилитирован, а уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Жена: Варанкина (в девичестве Муравина) Августа Николаевна, родилась в 1902 году.

Дочь: Варанкина (она же Дмитриева, она же Жигулева, Фаина Владимировна), родилась в 1924, проживает в Нижнем Новгороде.

Научная и литературная деятельность 
В. В. Варанкиным написано немало работ по эсперантологии — прежде всего, статей, публиковавшихся в печатном органе СЭСР — журнале «Международный язык». Работа  («Теория эсперанто») (1929) посвящена исследованию этимологии эсперантской лексики, а также фонетике, морфологии и синтаксису данного языка.

В 1933 году в издательстве  («Издательский кооператив революционной эсперанто-литературы», Амстердам) был издан роман Варанкина  («Метрополитен»). Темой романа, отличавшегося захватывающей фабулой и мастерскими характеристиками персонажей, послужила подготовка к строительству метрополитена в Москве в 1928—1929 гг. Главный герой романа — молодой советский инженер, командированный в Берлин для изучения опыта строительства метро. Там он знакомится с жизнью и политической борьбой немецких коммунистов, а также пишет автобиографический роман о своей жизни в Москве до командировки и событиях в Берлине.

Литературоведы единодушно включают Варанкина — наряду с Кабе, А. Вальеном, Г. Лойкеном, А. А. Сахаровым, Р. Шварцем, Д. Баги, Ч. Россетти — в список ключевых фигур, с которыми связано становление эсперантской прозы. В 1977 г., когда в Копенгагене вышло второе издание романа «Метрополитен», председатель Академии эсперанто У. Олд дал высокую оценку роману, приветствуя переиздание «забытого шедевра», и включил роман в свой список 50 наиболее выдающихся произведений, созданных на эсперанто за первые сто лет его существования.

Публикации

Работы по эсперантологии

Издания романа «Метрополитен» 
 
 
 
  (Репринт издания 1933 г.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Эсперантологи
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году
Историки СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Историки, репрессированные в СССР